Сване () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сване, Йенс  (род. 1997) — датский гандболист, выступает за датский клуб «Колдинг Копенгаген».
 Сване, Расмус  (род. 1997) — немецкий шахматист, гроссмейстер. См. также 
 Сван